Норм Макайвер (,  8 вересня 1964, Тандер-Бей) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Гартфорд Вейлерс», «Едмонтон Ойлерс», «Оттава Сенаторс», «Піттсбург Пінгвінс», «Вінніпег Джетс» та «Фінікс Койотс».

Загалом провів 556 матчів у НХЛ, включаючи 56 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
З 2003 по 2006 був асистентом головного тренера клубу АХЛ «Спрінгфілд Фелконс» та НХЛ «Бостон Брюїнс».

У 2006 тренер молодіжного складу «Чикаго Блекгокс», з сезону 2012/13 асистент генерального менеджера, в тому ж сезоні здобув Кубок Стенлі.‎

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА‎
Тренери «Бостон Брюїнс»
Уродженці Тандер-Бея